Brookview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brookview (Maryland)
 Brookview (New York)
 Brookview (Pennsylvania)